Barclays Dubai Tennis Championships 2009 (kobiety)
 Barclays Dubai Tennis Championships 2009 (mężczyźni)